Výraz říšský kancléř může mít více významů:
  
 rakouský říšský kancléř – říšský kancléř Rakouského císařství, později Rakouska-Uherska
 německý říšský kancléř (Německá říše)
 říšský kancléř Německého císařství
 říšský kancléř (Třetí říše)
 říšský kancléř Výmarské republiky

Související články 
 německý spolkový kancléř
 rakouský kancléř